Dominik (ime), muško ime
 Dominik (ban), hrvatski ban 1194. – 1195.
 Dominik (zagrebački biskup), zagrebački biskup između 1193. i 1201. godine